Конвой №1103 – японський конвой часів Другої Світової війни, який пройшов до архіпелагу Бісмарка у грудні 1943-го. 

Конвой сформували на атолі Трук у східній частині Каролінських островів (ще до війни тут створили потужну базу ВМФ), а місцем призначення був Рабаул – головна передова база на острові Нова Британія, з якої японці вже провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. 

До складу конвою №1103 увійшли судна Хідака-Мару, Кімішима-Мару та Шінсей-Мару №18, при цьому Хідака-Мару вело на буксирі міні-субмарину HA-53 (перед тим Хідака-Мару та HA-53 прибули на Трук з Йокосуки у складі конвою №3101). Їх ескорт забезпечували тральщики W-21 та W-22 і допоміжний мисливець за підводними човнами CHa-48. Також на півній дистанції слідував есмінець «Тачікадзе».

Невдовзі після опівдня 10 грудня 1943-го судна вийшли із Труку та попрямували на південь. Вранці 15 грудня 1943-го через навігаційні проблеми Шінсей-Мару №18 відділилось від конвою та у супроводі та W-22 і CHa-48 попрямувало до Кавієнгу – розташованої на північному завершенні острова Нова Ірландія другої за значенням бази японців у архіпелазі Бісмарку.

15 грудня біля опівдня основну частину конвою безрезультатно атакували американські літаки, а у середині дня 16 грудня судна досягли Рабаулу.

Що стосується Шінсей-Мару №18, то воно 18 січня 1944-го у супроводі мисливця за підводними човнами CH-23 перейшло з Кавієнгу до Рабаула.

Примітки 

1103

1103